Simeon

 Simeon I, împărat (țar) al Bulgariei
 Simeon al II-lea al Bulgariei, țar al Bulgariei
 Simeon (personaj din Vechiul Testament)
 numele de călugărie al regelui Ștefan I Prvovenčani al Serbiei